Подшибаловка — название нескольких населённых пунктов:
 Подшибаловка — село в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Подшибаловка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.